Sezon Młodzieżowej Hokejowej Ligi 2014/2015 – szósty sezon juniorskich rozgrywek MHL.

Uczestnicy 
Przed sezonem 2014/2015 w czerwcu 2014 z ligi usunięto drużyny: ukraińską Mołoda Hwardija Donieck (z uwagi na trwającą wojnę na wschodniej Ukrainie) i rosyjski Mołot Perm. Ponadto z MHL do WHL został przeniesiony zespół Bars Kazań, a jego miejsce zajął Irbis Kazań, dotąd występujący w MHL-B (oba podporządkowane Ak Barsowi Kazań). Do rozgrywek przyjęto Sachalinskije Akuły Jużnosachalińsk, Bierkuty Kubani (mistrz MHL-B z 2014).

W strukturze podziału pozostał układ dwóch konferencji i czterech dywizji. Liczba uczestników została ustalona na 39 drużyn.

W trakcie sezonu klub Sieriebrianyje Lwy został przemianowany na SKA-Sieriebrianyje Lwy Sankt Petersburg.

Sezon zasadniczy 
W sezonie zasadniczym triumfowali.
 Konferencja Zachód:
 Dywizja Północny Zachód (56 meczów) – Łoko Jarosław: 122 pkt.
 Dywizja Centrum (55 meczów) – Atłanty Mytiszczi 107 pkt.
 Konferencja Wschód:
 Dywizja Powołże (53 mecze) – Biełyje Miedwiedi Czelabińsk: 124 pkt. (najlepsza drużyna całej ligi)
 Dywizja Ural-Syberia (53 mecze) – Omskije Jastrieby: 109 pkt.

Faza play-off 
Do fazy play-off zakwalifikowało się 32 drużyny tj. po 16 drużyn z każdej konferencji. W finale Czajka Niżny Nowogród pokonała SKA-1946 Sankt Petersburg w meczach 4:1, zdobywając Puchar Charłamowa. Rywalizacji o trzecie miejsce nie rozgrywano.

Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy miesięcy i etapów 
W trakcie sezonu przyznawano nagrody indywidualne w trzech kategoriach odnośnie do pozycji zawodników (bramkarz, obrońca, napastnik) za czas poszczególnych miesięcy oraz etapów w fazie play-off.

Nagrody indywidualne 
Po zakończeniu sezonu przyznano nagrody indywidualne, które otrzymali:
 Nagroda dla najlepszego strzelca: Iwan Łariczew (SKA-1946 Sankt Petersburg)
 Nagroda dla najskuteczniejszego zawodnika: Iwan Łariczew (SKA-1946 Sankt Petersburg)
 Nagroda dla najlepszego obrońcy: Konstantin Zabawin (Biełyje Miedwiedi Czelabińsk)
 Nagroda dla najlepszego bramkarza: Jegor Nazarow (Biełyje Miedwiedi Czelabińsk)
 Nagroda dla najwartościowszego zawodnika w play-off: Dienis Szurakow (Czajka Niżny Nowogród)
 Nagroda dla najlepszego trenera: Wiaczesław Rjanow (Czajka Niżny Nowogród)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MHL

Mołodiożnaja Chokkiejnaja Liga
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Rosji
2015 w Rosji